Bonux Boy est un périodique de bande dessinée publicitaire français publié de 1960 à 1961 pour un total de dix-huit numéros.

Historique

Séries publiées 
 Bigoudi par Célestin
 Bonux-Boy de Jijé et Benoît Gillain
 Les frères Fratelli de Jean Roba
 Jo le petit cow-boy de Jijé
 Kéké de Bara
 Monsieur Farfelu de Will
 Pierrot et la lampe de Peyo
 Sylvain Tripoté de Jidéhem

Voir aussi 
Description des numéros sur le site bdoubliees.

Presse jeunesse
Périodique français de bande dessinée disparu
Titre de presse créé en 1960
Titre de presse disparu en 1961